Lisa Bengtsson kan syfta på:

 Lisa Bengtsson (formgivare) (född 1981), svensk grafisk designer och mönsterdesigner
 Lisa Bengtsson (fackföreningsledare) (född 1983), svensk fackföreningsledare i Svenska Kommunalarbetareförbundet